Footy o footie è un'abbreviazione comune per:

Sport 
 Generica per qualsiasi tipo di gioco con la palla (football) dipendentemente dal contesto dove il termine è creato e per i quali football ha l'accezione prevalente
 in Australia per intendere il football australiano;
 negli Stati Uniti per intendere il football americano;
 in quei Paesi di lingua inglese dove il calcio è noto con il suo nome ufficiale di association football
 talora anche riferito al rugby a 13 (rugby league football) o a 15 (rugby union football)

Altro 
 footy, un tipo di portauovo;
 footy, tipo di imbarcazione telecomandata a vela da modellismo lungo 30,5 centimetri o un piede (foot in inglese, da cui il nome)
 footy, nome comunemente dato nei Paesi anglosassoni al pigiama a tutina, anche detto "pigiamone"